Ану́фриева — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Ануфриева, Александра Дмитриевна (1923—1996) — свинарка, Герой Социалистического Труда.
 Ануфриева, Елена Ивановна (1889—1954) — советская актриса.
 Ануфриева, Лидия Алексеевна (род. 1938) — советский педагог, Народный депутат СССР.
 Ануфриева, Мария Борисовна (род. 1977) — российская писательница, журналист.
 Ануфриева, Наталия Даниловна (1905—1990) — русская поэтесса.
 Ануфриева, Ольга Сергеевна (1925—?) — раскройщица Киевской обувной фабрики № 6, Герой Социалистического Труда. Топонимы 
 Ануфриева — река в России, протекает в Республике Коми.